Томас Драммонд ():
  (1793—1835) — ботаник, младший брат ботаника Джеймса Драммонда.
 Друммонд, Томас (1797—1840) — шотландский инженер, изобретатель «друммондова света».Сноски